Tocilescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Tocilescu (1946–2011), rumänischer Film- und Theaterregisseur
 Grigore Tocilescu (1850–1909), rumänischer Historiker und Archäologe